El acrónimo FUN hace referencia a varios artículos:

 Aeropuerto Internacional de Funafuti ;
 France université numérique.